

Томпсонвілл — селище, штат Іллінойс
 Томпсонвілл — селище, штат Массачусетс
 Томпсонвілл — селище, штат Мічиган
 Томпсонвілл — переписна місцевість, штат Коннектикут
 Томпсонвілл — переписна місцевість, штат Пенсільванія
 Томпсонвілл — переписна місцевість в окрузі Джим-Гогг, штат Техас